Эдельман — еврейская, реже немецкая фамилия. Известные носители:

 Эдельман, Владимир Адольфович (Эйдельман, 1910—1991) — советский дирижёр.
 Эдельман, Джералд (1929—2014) — американский биолог.
 Эдельман, Джой Иосифовна (род. 1930) — российский лингвист, специалист по иранским языкам.
 Эдельман, Джошуа (род. 1954) — американский джазмен и пианист-виртуоз.
 Эдельман, Жан Фредерик (1749—1794) — французский композитор, пианист и общественный деятель.
 Эдельман, Иоганн Христиан (1698—1767) — немецкий философ и богослов, пиетист.
 Эдельман, Марек (1919—2009) — польский врач, политик.
 Эдельман, Мюррей (1919—2001) — американский политолог и социолог.
 Эдельман, Отто (1917—2003) — австрийский оперный певец.
 Эдельман, Павел (род. 1957) — польский кинооператор.
 Эдельман, Рэнди (род. 1947) — американский кинокомпозитор.
 Эдельман, Скотт (род. 1955) — американский писатель-фантаст, редактор, сценарист.
 Эдельман, Тино (род. 1985) — немецкий двоеборец.
 Эдельман, Фанни (1911—2011) — аргентинская коммунистка.
 Эдельман, Хуан Федерико (1795—1848) — кубинский пианист и педагог.
 Эдельман, Юрий Дмитриевич (псевдоним Юрий Дмитриев; 1926—1989) — советский писатель-натуралист, педагог.
 Эдельман, Яков Александрович (1926—1993) — советский учёный-нефтяник.

См. также